A turul a következőket jelentheti:

 turul a magyar eredetmondák legendás madara
 Turul folyóirat, az 1883-ban alakult Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság közlönye
 Turul (léghajó)
 Turul férfinév
 turul labdajáték
 Turul Szövetség felsőoktatásban tanuló fiatalok 1919-ben alakult jobboldali szervezete
 Turul (románul Turluianu) régi csángó falu Romániában, Moldvában, Bákó megyében

Hasonló hangalak:

 2Rule, (ejtsd: „turul”), sportszer-márkanév

Jegyzetek